Miejscowości w USA:
 Phenix – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Charlotte
Gminy w USA:
 Phenix (ang. Phenix Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry